Squalo volpe
 Squalo volpe nome comune di Alopias vulpinus
 Squalo volpe occhiogrosso
 Squalo volpe pelagico